Stillern ist ein Ortsname:

 Stillern (Penzing), Ortsteil der Gemeinde Penzing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Stillern (Raisting), Ortsteil der Gemeinde Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern